Le terme Paparazzi peut désigner :
 la profession de paparazzi ;

Titres 
 Paparazzi, un documentaire réalisé par Jacques Rozier sur le tournage du Mépris en 1963 ; 
 Paparazzi, un film français réalisé par Alain Berberian et sorti en 1998 ;  
 Paparazzi, un film italien réalisé par Neri Parenti et sorti en 1998 ;  
 Paparazzi, un single de la chanteuse américaine Lady Gaga en 2009 ;
 Paparazzi : Objectif chasse à l'homme, un film américain réalisé par Paul Abascal en 2004 ;
 Les Paparazzi, une série de bande dessinée de Raoul Cauvin et Mazel.

Divers
 Paparazzi est un système de micro-drones « do it yourself » et libre.

Voir aussi

Homonymie de titre